Barbara Frey (née en 1941), actrice allemande ;  
  (née en 1955), actrice allemande ;  
  (née en 1963), metteur en scène suisse.